Arsienij Worożejkin – radziecki dowódca wojskowy
 Grigorij Worożejkin – radziecki dowódca wojskowy